Na krilima ljubavi (2014.), belgijsko-njemački film (Flying Home (2014.)
Flying Home (skladba), jazz skladba